Fra Joan Ballester (1305/6 - Ciutat de Mallorca, 1374), prior general de l'orde del Carme 
 Joan Ballester i Canals (Barcelona, 1913 - 1980) editor i activista cultural català
 Joan Ballester Moragues (Muro, 1936-2009), pescador subaquàtic, subcampió d'Espanya el 1958